Neoapaloxylon är ett släkte av ärtväxter. Neoapaloxylon ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Neoapaloxylon